Закарі Донохью (8 січня 1991(1991-01-08), Гартфорд, США) — американський фігурист.
 Денні О'Донохью, Деніел Джон Марк Люк О‘Донохью (народився 3 жовтня 1980 року) — ірландський співак, автор пісень.